Ffwl est une « revue-zine » de poésie, littérature et arts de périodicité trimestrielle créée en 2001 à Douai par Christian Edziré Déquesnes. Il fut rejoint dès le numéro 2 par Magali Azéma. « Ffwl » signifie fou en gallois. La revue portait en sous-titre « Écrits & "poésie" de fous & crétins de tout partout  ». Après son arrêt fin 2002 l'expérience fut poursuivie par les BASEMENTS-Ffwl par la suite.

Sommaires de la revue 
 Ffwl n°1,  2001 : Ivar Ch'Vavar, C. Edziré Déquesnes, Christian's Twolôtre, Christian Hermy, Sacha Czerwone, Lisa Avinene, Isabelle Vaha, Jean-Luc Casamian, Gérard Lemaire, , Magali Azéma, Benoît Mouchard, Fidéline Hayure, Jean-Luc Galus, Samuel Barrel, Sylvie Nève, Cédric Bodel, Lucien Suel, Eugali Ninwiss.
Illustrations : Cédric Bodel, Marcel Régliche, Norma Luzano Campaz, Josiane Suel et Élinor Shugar.

 Ffwl n°2,  2001 : Magali Azéma, Christian's Twolôtre, C. Edziré Déquesnes, Sylvie Nève, Benoît Mouchard, Euge Nerves, Jean-Luc Galus, Cédric Bodel, Samuel Barrel, Gérard Lemaire, Marie Ginet, Jean-Luc Casamian, Christian Hermy, Sacha Czerwone, Lisa Avinenc, Isabelle Vaha, Philippe Boisnard, Antoine Dufeu, Ian Monk, William Brown, Fidéline Hayure.
Illustrations : Christian Hermy, Peter Alpar, Josiane Suel, Benoît Mouchard, Fidéline Hayure, William Brown.

 Ffwl n°3,  2001 : Samuel Barrel & Prof Clip, Antoine Dufeu, Rémy Lobjoie, Vincent Tholomé & Charles Pennequin, Marie Ginet, Sacha Czerwone, Cédric Bodel, Pascale Gustin, Jean-Luc Galus, Francis Dannemark, D.A. Levy, Benoît Mouchard, Liza Avinenc, Jean-Luc Casamian, C.E. Déquesnes, Isabelle Vaha, Pauline Badens.
Illustrations : Jacques Pavart, Albrecht, Pascale Gustin, Josiane Suel, Magali Azéma, S.O.D.A. 01 & William Brown.

 Ffwl n°4,  2001 : Magali Azéma, Pauline Haudens, Hedd Wyn (trad. Magali Azéma), Sergi Rossel, C. Edziré Déquesnes, Rémy Lobjoie, Christophe Manon, Benoît Mouchard, Jean-Luc Galus, Victoire Perdrot, Claire Menthe, Christophe Lacampagne, Jean-Luc Casamian, Samuel Barrel, Marie-Luce Frachet, Charles Pennequin, Isabelle Vaha, Cédric Bodel, Euge Nerves.

 Ffwl n°5 (« numéro largement consacré à  »),  2002 : Lucien Suel, C. Edziré Déquesnes, Ivar Ch'Vavar, Mathilda Boussemart, Magali Azéma, Marie-Luce Frachet, Jean-Luc Galus, Julien Henry, Éric Lheurette, Jean-Luc Casamian, Vincent Tholomé.
Dossier : collages et textes de D.A. Levy (trad. Arnaud Mirland, Magali Azéma, C. Edziré Déquesnes et Lucien Suel), texte de Charles Bukowski, illustration de Thierry Lecerf.
Illustrations : S.O.D.A. 02, Josiane Suel et Magali Azéma.
Maquette : Élinor Shugar.

 Ffwl n°6 (« Des araignées dans notre bus »),  2002 : Damaris G., Ian Monk, Éric Lheurette, Valentin G.,  (trad. Magali Azéma), Christophe Manon, Marie Ginet, Jean-Luc Galus, C. Edziré Déquesnes, Gérard Lemaire, José "Il brasero" Coromieri (trad. Ange Marcellus), Antoine Dufeu, Benoît Mouchard, Éric Lheurette, Ivar Ch'Vavar.
Illustrations : S.O.D.A. 02, Lucien Suel, Josiane Suel et Pascale Gustin.
Maquette : Élinor Shugar.

 Ffwl ,  2002 : Marie Ginet, C. Edziré Déquesnes, Marie-Luce Frachet, Magali Azéma, Fred Johnston, Sylvain Jazdzewski, Jean-Luc Casamian, Antoine Dufeu, Pascale Gustin, Anelis Dengad, Jean-Luc Galus, Julien Henry, Christophe Manon, Alain Marc, Lucien Suel, Isabelle Vaha, Éric Lheurette.
 Illustrations : Ian Monk, Didier Lesaffre, Magali Azéma, Benoît Mouchard.
 Mise en page : Élinor Shugar et S.O.D.A. 02.

 Ffwl ,  2002 : Euge Nerves, Marie-Luce Frachet, Lucien Suel, Anelis Dengad, Alain Marc, Jean-Luc Galus, Brindel Wilhem, Antoine Duthoit, Marie Ginet, Cédric Bodel, Antoine Dufeu, C. Edziré Déquesnes, Agathe Batori, Jean-Luc Casamian.
 Illustrations : Pascale Gustin, Anelis Dengad, S.O.D.A. 02 et Agathe Batori.

Suppléments Ffwl 
 Supplément Ffwl  : Pascale Gustin, DE... - Titre provisoire -.
 Supplément Ffwl  (coll. « Chevaux de Troie ») :  (choix, trad. et présentation : Magali Azéma).

Coproduction Ffwl 
 CD À propos de D.A. Levy / a soundtrack biography, mise en son et réalisation Arnaud Mirland (sauf réalisation Partie zéro Caramba E.R 1997), texte biographie lu par Éric Périph., Ffwl / Label ouvrage, 2002.

Articles connexes 
 Passages (revue littéraire)

Liens externes 
 Texte d'Ivar Ch'Vavar paru dans Ffwl 1
 Texte de Lucien Suel (et version sur le blog de l'auteur) paru en picard dans Ffwl 1
 Texte de Jean-Luc Casamian paru dans Ffwl 5
 Arnaud Mirland sur À propos de d.a levy / a soundtrack biography sur son audioblog d'Arte Radio

Revue de poésie
Revue littéraire en France
Art postal
Titre de presse créé en 2001
Titre de presse disparu en 2002